Königsberg heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden und Verwaltungseinheiten:

 Königsberg (Preußen), Hauptstadt des ehemaligen Ostpreußens
 seit 1946 Kaliningrad (russische Enklave)
 Königsberg in Bayern, Stadt im Landkreis Haßberge, Bayern
 Rotaliana-Königsberg, Talgemeinschaft in der Rotaliana-Ebene, Trentino, Italien
 Kongsberg, Stadt in der Provinz Viken, Norwegen (dt. Königsberg)
 Chojna, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehem. Königsberg in der Neumark)
 Râmnicu Vâlcea, Stadt in der Kleinen Walachei, Rumänien
 Nová Baňa, Stadt in der Region Banskobystrický, Slowakei (dt. Königsberg)
 Kynšperk nad Ohří, Stadt im Egerland, Region Karlovarský, Tschechien (Königsberg an der Eger)
 Klimkovice, Stadt in Mährisch-Schlesien, Region Moravskoslezský, Tschechien (Königsberg in Schlesien)

 Königsberg, mit Kynau (Zagórze Śląskie) und Kynsburg (Burg Grodno), Herrschaft im Landkreis Waldenburg i. Schles.

Gemeindeteile und abgekommene (= aufgegebene, verlassene) Orte:

 Königsberg (Biebertal), Ortsteil der Gemeinde Biebertal, Landkreis Gießen, Hessen
 Königsberg (Heiligengrabe), Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Königsberg (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Königsberg (Wuppertal), Hofschaft in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Königsberg (Apfeltrang), abgekommener Ortsteil von Apfeltrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Königsberg (Gemeinde Göstling), Ort bei Göstling an der Ybbs, Niederösterreich
 Königsberg (Gemeinde Enzersdorf), Ortsteil von Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Königsberg (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortschaft von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Königsberg (Gemeinde Thomasberg), Ortschaft von Thomasberg (Niederösterreich), Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Königsberg (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Königsberg (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Königsberg (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Saareinsberg, Ortsteil der Gemeinde Goetzenbruck, Lothringen, Frankreich (ehemals Königsberg)
 ein Weiler von Wola Zarczycka, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (ehemals Königsberg)
 Kunšperk, Dorf in der Gemeinde Bistrica ob Sotli, Slowenien (ehem. Königsberg, Untersteiermark)
 Královec (Opatov v Čechách), aufgelassener Ortsteil der Gemeinde Opatov v Čechách, Region Pardubický, Tschechien (Königsberg, Böhmen, bei Abtsdorf bei Zwittau)

Baulichkeiten:
 Wallanlage Königsberg, historische Befestigung bei Tieschen in der Steiermark; siehe Tieschen #Wallanlage auf dem Königsberg

 Burg Königsberg (Dortmund), abgegangene Burg bei Dortmund, Sitz des Adelsgeschlechts derer von Königsberg

Berge und Erhebungen:
 Kráľova hoľa (1946 m), in der Niederen Tatra, bei Šumiac, Region Banskobystrický, Slowakei
 Monte Re (1912 m), in den Julischen Alpen, Italien
 Königsberger Horn (1621 m), in der Osterhorngruppe bei Abersee (Gemeinde Sankt Gilgen) (Salzkammergut), Land Salzburg, Österreich
 Königsberg (Ybbstaler Alpen) (1452 m), in den Göstlinger Alpen, bei Göstling, Niederösterreich
 Königsberg (Brocken) (1033,5 m), im Harz, bei Schierke, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Königsberg (Nordpfälzer Bergland) (568,2 m), im Nordpfälzer Bergland, bei Wolfstein, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Königsberg (Fränkische Alb) (538,9 m), in der Fränkischen Alb, bei Stammham (bei Ingolstadt), Landkreis Eichstätt, Bayern
 Königsberg (Goslar) (454 m), im Harz, bei Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Königsberg (Bad Grund) (448,5 m), im Harz, bei Bad Grund (Harz) im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Königsberg (Tieschen) (462 m), bei Tieschen, Steiermark, Österreich (siehe Tieschen #Wallanlage auf dem Königsberg)
 Königsberg (Pfälzerwald) (427,3 m), im Pfälzerwald, bei Neustadt an der Weinstraße, Landkreis Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Königsberg (Heimschuh) (424 m), bei Heimschuh, Steiermark
 Königsberg (Aachen) (310,2 m), im Aachener Wald beim kreisfreien Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Königsberg (Wesergebirge) (220,4 m), im Wesergebirge, bei Hausberge, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Königsberg (Großlage), Weinberg und Großlage im Weinbaugebiet Mosel, bei Langsur, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Königshügel oder Königsberg, bei Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein; siehe Garnisonfriedhof Schleswig#Ehrung und Erinnerung

Königsberg ist der Name folgender Personen:
 Königsberg (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie vom 14. bis 17. Jahrhundert in Ungarn (heute Burgenland)
 Königsberg (westfälisches Adelsgeschlecht)

 Edith Rosenstrauch-Königsberg (Pseudonym Erich König; 1921–2003), österreichische Journalistin und Literaturwissenschaftlerin 
 Josef Königsberg (* 1924), polnisch-deutscher Journalist
 Leo Königsberg (* 1958), österreichischer Maler und Objektkünstler, tätig in Berlin
 Matthew Königsberg (* 1956), deutscher Japanologe
 Sigmount A. Königsberg (* 1960), deutscher Sozialwissenschaftler

Königsberg, Weiteres:
 SMS Königsberg (1905), deutscher Kleiner Kreuzer
 SMS Königsberg (1915), deutscher Kleiner Kreuzer
 Königsberg (Schiff, 1924), Schiff des Norddeutschen Lloyds
 Königsberg (Schiff, 1927), deutscher Leichter Kreuzer
 Oberpostdirektion (Königsberg) (bis 1945)
 Rastplatz Königsberg, an der A44 am Kreuz Aachen gelegen
 Reichsbahndirektion Königsberg (bis 1945)

Siehe auch:
 Wagengattung "Königsberg" (siehe Güterwagen der Deutschen Reichsbahn)
 Kenigsberg
 Königsberger
 Konigsberg